Бергамо́т

 Бергамот (Citrus bergamia) — невелике дерево родини рутових. Вирощується на узбережжі Чорного моря (з 19 ст.). З шкіри плодів, квіток, листя та молодих пагонів добувають ефірну олію, яку широко використовують в парфумерії.
 Назва групи столових сортів груші з плескувато-округлими яблукоподібними плодами, які мають маслянистий м'якуш. З бергамоту на Південній Україні районовані Олів'є де-Серр, Бергамот Есперена на ін. Часто сорти груші з яблукоподібними плодами, але грубим м'якушем також називають бергамотом (бергамот осінній, бергамот український), хоч насправді це напівбергамоти.

Література